Съртис TS19 е болид конструиран от Джон Съртис и Кен Сиърс, с който отбора на Съртис участва през сезоните от 1976 до 1978.

Сезон 1975 се оказва катастрофален за отбора на Съртис, които не постигат нито една точка. За сезон 1976 Джон Съртис подписва договор със спорната компания за презервативи Durex, както и с австралиеца Алън Джоунс и американеца Брет Лънгър, чийто втори болид е спонсориран от Честърфийлд. Единствено Джоунс постига точки в Белгия, Великобритания и Япония където той финишира съответно пети на два пъти и четвърти, което помага на Съртис да финишират десети със седем точки.

След края на сезона Джоунс напусна тима заради спор с шефа на тима както и Лънгър. За сезон 1977 Съртис назначи Виторио Брамбила и Ханс Биндер. Сезонът на Брамбила се оказва успешен като той влиза в точките в три състезания, а по време на този сезон второто пилотско място е сменено четири пъти. Съртис завършва сезон 1977 на 11-а позиция с шест точки.

TS19 е използван също така и в първите състезания за сезон 1978, преди да бъде заменен от Съртис TS20. Нито Брамбила нито новият му съотборник Рупърт Кийгън не успяват да влезнат в точките в състезанията в които участва TS19.

Класиране във Формула 1

Заводски отбор 

* 1 точка постигната за сезон 1978 със Съртис TS20.

Частни отбори

Източници 
Съртис TS20 в statsf1.com

Болиди от Формула 1